Krwawy ring – film z 1986
 Krwawy ring – film z 2008